Həşimov ist der Familienname folgender Personen:

 Polad Həşimov (1975–2020), aserbaidschanischer Armeeoffizier, zuletzt Generalmajor
 Vüqar Həşimov (1986–2014), aserbaidschanischer Schachspieler